

Cinema e televisione 
Dreaming – film del 1945 diretto da John Baxter
Dreaming – cortometraggio del 2014 diretto da Avery Kidd Waddell

Musica 
Dreamin' – album di Johnny Burnette del 1960
Dreamin' – album dei Liverpool Express del 1978
Dreaming – album degli Aurora del 2002
Dreaming: The Videos – album video dei Crowded House del 2002
Dreaming – album di Grace Kelly del 2005
Dreamin' – EP dei Liverpool Express del 1978
Dreamin' – singolo di Johnny Burnette del 1960
Dreamin' – singolo dei Liverpool Express del 1977
Dreamin' – singolo di Loleatta Holloway del 1977
Dreaming – singolo dei Blondie del 1979
Dreamin' – singolo di Cliff Richard del 1980
Dreamin' – singolo dei Will to Power del 1987
Dreaming – singolo degli Orchestral Manoeuvres in the Dark del 1988
Dreamin' – singolo di Vanessa Williams del 1988
Dreamin' – singolo di Eddie Friel del 1995
Dreaming – singolo di BT del 1999
Dreaming – singolo degli M People del 1999
Dreaming – singolo dei Fools Garden del 2001
Dreaming – singolo degli Aurora del 2002
Dreaming – singolo di Scribe del 2004
Dreamin' – singolo di Young Jeezy del 2007
Dreamin' – singolo degli Weezer del 2008
Dreaming – singolo degli Smallpools del 2013
 Dreaming – singolo di Danny L Harle del 2020

Editoria 
Dreaming – rivista scientifica di psicologia

Pagine correlate 
The Dreaming